Zawadów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Zawadów, un village dans la voïvodie de Łódź
 Zawadów, un village dans la voïvodie de Lublin